Бено Удрих (, родился 5 июля 1982 года в Целе, СР Словения, СФРЮ) — словенский бывший баскетболист. Чемпион НБА сезонов 2004/2005 и 2006/2007 в составе «Сан-Антонио Спёрс».

Биография

Европа 
Бено Удрих — левша, он родом из семьи баскетболистов. Его отец Сильво играл за клуб «Златорог Лашко», а его брат Сэмо Удрих сейчас играет в чемпионате Хорватии в команде «Цибона».

Удрих дебютировал а 1997 году во второй словенской лиге, после чего три сезона играл в премьер-лиге Словении. В 2000 году спортсмен удостоился звания «Новичок года Словенский премьер-лиги» и стал играть за сборную Словении. С 2000 по 2002 год Удрих выступил в составе «Олимпия» Любляна, где достиг блестящих результатов и играл в Евролиге. В сезоне 2002/2003 играл за «Маккаби» из Тель-Авива. В сезоне 2003/2004 Удрих играл за российский «Автодор» из Саратова и итальянскую «Олимпия» из Милана.

НБА 
На драфте НБА 2004 года Удрих был выбран под 28-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс». Летом он подписал с «Спёрс» 3-летний контракт на 2,4 млн долларов. В своём первом сезоне Удрих получил звание «Новичок месяца» и выиграл чемпионат НБА.

1 июля 2008 года Удрих подписал пятилетний контракт с «Сакраменто Кингз».

10 ноября Удрих вместе с Джарнеллом Стоуксом был обменян в «Майами Хит» на Джеймса Эннисом и Марио Чалмерса.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бено Удриха

Родившиеся в Целе
Баскетболисты Словении
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки сборной Словении по баскетболу
Баскетбольные тренеры Словении